Wé (Frankrijk), een plaats in het Franse departement Ardennes
 Wé (Nieuw-Caledonië), een plaats op de Loyaliteitseilanden, een eilandengroep van Nieuw-Caledonië